Аличур (село)
 Аличур (река) — верховья реки Гунт